Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008 fand vom 29. Oktober bis zum 2. November 2008 in Pune in Indien statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Setzliste 
  Saina Nehwal (Champion)
  Li Xuerui (4. Runde)
  Wang Shixian (Halbfinale)
  Bae Yeon-ju (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (4. Runde)
  Anne Hald (4. Runde)
  Chen Xiaojia (4. Runde)
  Porntip Buranaprasertsuk (Halbfinale)
  Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)
  Eriko Tamaki (4. Runde)
  Sayaka Sato (Finale)
  Hung Shih-han (4. Runde)
  Febby Angguni (2. Runde)
  Jessica Jonggowisastro (3. Runde)
  Michelle Li (3. Runde)
  Chan Tsz Ka (3. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Weltmeisterschaft 2008